Колыванский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Павловском районе Алтайского края России. Административный центр — село Колыванское.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1958 человек, в том числе 930 мужчин и 1028 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1942 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 село Арбузовка,
 село Колыванское,
 посёлок Молодёжный.

Большевик — упразднённый посёлок, исключен из учётных данных в  1986 году.

Примечания 

Сельские поселения Павловского района Алтайского края